1032 Pafuri – asteroide della fascia principale 
 Pafuri – altra denominazione del Luvuvhu, fiume del Sudafrica